Krzysztof Niedziółka (1960-), lekkoatleta
 Krzysztof Niedziółka (1969-), hokeista